Rosalinde steht für:
 Rosalind (Vorname), ein weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgern
 (900) Rosalinde, ein Asteroid
 Moorleiche Rosalinde

Siehe auch:
 Rosalind